Хиба (також хибити, схиблений, хибний) - позначає недогляд, помилку, недолік, негативну рису чи ознаку чогось, фізичну ваду чи дефект, несправність чогось. Використовується рідше від синонімів брехня, неправда.

 Логічна хиба - некоректний прийом при доведенні якогось твердження
  () - одне з двох значень істинності

Примітки